A Equipe de Fiji de Copa Davis representa Fiji na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Fiji Tennis Association.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe de Fiji)

Fiji